ВИБ может означать:
 Владимирский институт бизнеса
 Волгоградский институт бизнеса
 Вологодский институт бизнеса